nxg – codice ISO 639-3 della lingua gad'a